Ранчо Линда Виста има више значења:

 Ранчо Линда Виста (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо Линда Виста (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику